Wainwright ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Wainwright (* 1997), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Alfred Wainwright (1907–1991), britischer Autor
 Alisha Wainwright (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles Brian Wainwright (1893–1968), britischer Armeeoffizier und Naturschützer 
 Connie Wainwright, US-amerikanischer Jazzgitarrist

 George L. Wainwright, Jr. (* 1943), US-amerikanischer Jurist
 Helen Wainwright (1906–1965), US-amerikanische Schwimmerin
 J. Mayhew Wainwright (1864–1945), US-amerikanischer Offizier, Jurist und Politiker
 John Wainwright (1921–1995), englischer Krimi-Schriftsteller
 Jonathan M. Wainwright (1883–1953), General der US-Armee
 Loudon Wainwright III (* 1946), US-amerikanischer Sänger/Songwriter
 Lucy Wainwright Roche (* 1981), US-amerikanische Singer-Songwriterin 
 Martha Wainwright (* 1976), kanadische Folk-Pop-Musikerin
 Mike Wainwright (* 1973), britischer Geschäftsmann Autorennfahrer
 Richard Wainwright (Commander) (1817–1862), US-amerikanischer Marineoffizier im Sezessionskrieg
 Richard Wainwright (Admiral) (1849–1926), US-amerikanischer Admiral der US-Navy
 Richard Wainwright (Admiral im Ersten Weltkrieg) (1881–1944), Admiral der US-Navy im Ersten Weltkrieg
 Rob Wainwright (* 1967), britischer Wirtschaftswissenschaftler; Direktor von Europol
 Rufus Wainwright (* 1973), kanadischer Sänger und Texter
 Rupert Wainwright, britischer Schauspieler und Regisseur
 Sally Wainwright, englischer Dramaturg und TV-Schriftsteller
 Stuyvesant Wainwright (1921–2010), US-amerikanischer Offizier, Jurist und Politiker
 Thomas E. Wainwright (1927–2007), US-amerikanischer Physiker
 William L. Wainwright (1947–2012), US-amerikanischer Politiker

Wainwright steht für folgende geographische Objekte:
 Wainwright (Berg)

in Kanada:
 Wainwright (Alberta)

in den USA:
 Wainwright (Alaska)
 Wainwright (Alabama)
 Wainwright (Missouri)
 Wainwright (Jackson County, Ohio)
 Wainwright (Tuscarawas County, Ohio)
 Wainwright (Oklahoma)